Huntington kan syfta på

 Huntingtons sjukdom – en ärftlig, fortskridande neurologisk sjukdom
 Huntington (namn) – ett namn och personer med namnet

Geografi

Storbritannien
 Huntington, Herefordshire – en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Huntington, Cheshire – en ort och civil parish i Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Huntington, North Yorkshire – en ort och civil parish i York, North Yorkshire, England
 Huntington, Shropshire – en ort och civil parish i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Huntington, Skottland – en ort i East Lothian, Skottland
 Huntington, Staffordshire – en ort och civil parish i Staffordshire, England

USA
 Huntington, Arkansas 
 Huntington, Connecticut 
 Huntington, Florida
 Huntington, Georgia
 Huntington, Indiana
 Huntington, Iowa 
 Huntington, Maryland
 Huntington, Massachusetts 
 Huntington, Missouri 
 Huntington, Nevada 
 Huntington, New York 
 Huntington, Ohio 
 Huntington, Oregon 
 Huntington, South Carolina 
 Huntington, Texas 
 Huntington, Utah 
 Huntington, Vermont 
 Huntington, Virginia 
 Huntington, West Virginia 
 Huntington, Wisconsin
 Huntington Beach 
 Huntington Park

Se även 
 Huntingdon (olika betydelser)